Bob Martin er navnet på flere personer:

 Bob Martin (roer) (1925 – 2012) – en amerikansk roer
 Bob Martin (golfspiller) (1848 – 1917) – en skotsk golfspiller
 Bob Martin (sanger) (1922 – 1998) – en russisk sanger
 Bob Martin (skuespiller) - tv- og musikteaterskuespiller og forfatter fra Canada